Rab – miasto w Chorwacji.
 Rab – wyspa na Morzu Adriatyckim.
 RAB – sieć autostrad III Rzeszy.
 Tibor Rab – węgierski piłkarz.
 Rab Butler – brytyjski polityk.

 Rab Ne Bana Di Jodi – bollywoodzki dramat miłosny.

 Rab szake – godność urzędnicza w starożytnej Asyrii.
 Rab sza reszi – godność urzędnicza w starożytnej Asyrii.

Zobacz też 

 Ar-Rab al-Chali – pustynia na Półwyspie Arabskim.
 Raab
 Rap